Cari-cari es el nombre común que reciben algunas plantas:
 Acacia bonariensis: denominada también uña de gato, que crece en América del Sur.
 Piptadenia viridiflora: denominada también surucucu, que crece desde México hasta Argentina.